Te lude osamdesete!, film Everybody Wants Some!!
Everybody Wants Some!! (pjesma Van Halena) s albuma iz 1980. Women and Children First
Everybody Wants Some (pjesma Danger Dangera), s albuma iz 1991. Screw It!
Tri pjesme s Galacticova albuma iz 1998. Coolin' Off
"Everybody Wants Some. Pt. 1"
"Everybody Wants Some, Pt. 2"
"Everybody Wants Some, Pt. 3"
Everybody Wants Some (pjesma Erike Jayne)